Петропа́вловская — посвящённая христианским апостолам Петру и Павлу или названная в их честь.

Населённые пункты 
 Петропавловская — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Петропавловская — станица в Курганинском районе Краснодарского края
 Петропавловская — станица в Грозненском районе Чечни.

Разное 
 «Петропавловская» — часть названия многих православных церквей.

Составные термины 
 Петропавловская крепость — крепость в Санкт-Петербурге.
 Петропавловская оборона — оборона города Петропавловск-Камчатский в 1854 году.
 Петропавловская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.
 Петропавловская Слобода - название нескольких населённых пунктов.

См. также 
 Петропавловский
 Петропавловское